Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана на Туркменистан () са ВВС на въоръжените сили на Република Туркменистан. Формирани са от части на бившите съветски ВВС в района на Туркестанския военен окръг. Туркменските военновъздушни сили наследяват около 300 съветски самолета и притежават пилоти, обучени в Украйна.

История 
След разделянето на Туркестанския военен окръг на Съветските въоръжени сили между независимите държави от Централна Азия, Туркменистан наследява най-голямата авиационна група в Централна Азия, разположена в две големи бази: една близо до Мари и друга близо до Ашхабад. През 90-те години туркменските военновъздушни сили поемат експлоатацията на военновъздушната база Красноводск (сега международно летище Туркменбаши), която е съоръжение за самолети прехващачи за съветските военновъздушни сили. Сред бившите части на съветските ВВС в Туркменистан са следните: 67-ми смесен авиационен полк, 366-та отделна вертолетна ескадрила, 179-ти изтребителен авиационен полк, 217-и изтребително-бомбардировъчен авиационен полк. През 2002 г. ВВС са въоръжени с до 250 хеликоптера и самолети от различни системи. Има планове за укрепване на крайбрежните военноморски сили през 2015 г., което води до умерено подобрение на присъствието в Каспийско море.

Структура 
 99-а авиобаза (авиобаза Мери-2) с МиГ-29 и Су-25.
 47-ма отделна смесена авиационна ескадрила (Ак-Тепе/Ашкабад) с Ан-26/24, Ми-24 и Ми-8.
 107-ми изтребителен авиационен полк (Ак-Тепе) с 38 МиГ-23 и 20 МиГ-25 (не в експлоатация).
 31-ва отделна авиационна ескадрила (Чарджоу/Туркменабад) с МиГ-21, Су-7, Л-39, Як-28 и Ан-12 (не в уотреба).
 55-ти изтребителен авиационен полк (Балканабат) с МиГ-23М (извън строя).
 56-та база за съхранение (Кизил-Арват) с МиГ-23.
 1-ви зенитно-ракетен полк "Туркменбаши" (Бикрова/Ашкабад) с 2К11 Круг.
 2-ра радиотехническа бригада.

Летище Акдепе 
Летището Акдепе е основното летище на военновъздушните сили, разположено в Ашхабад. Граничните войски на Туркменистан използват летището за собствени самолети. През юни 2008 г. президентът на Туркменистан Гурбангули Бердимухамедов прелита над столицата на страната с боен самолет МиГ-29 след посещение на летището.

Около 2015 г. започват да се подготвят условия за местни полети на военното летище за Азиатските игри на закрито и по бойни изкуства през 2017 г.

Летище Мери-2 
Авиобаза Мери-2 се намира северно от град Мери. В съветската епоха приема две ескадрили Ту-22М от 185-и гвардейски тежкобомбардировъчен авиационен полк. По време на изтеглянето на съветските войски от Афганистан, тези две ескадрили бомбардират афганистанските муджахидини по време на офанзивите на Панджшир на съветската 40-та армия. В началото на 1989 г. последната от тези ескадрили напуска летището Мери-2. Дългата писта може да побере всички видове самолети, включително тежки транспортни самолети и стратегически бомбардировачи. По време на войната в Ирак се спекулира, че въздушната база ще бъде използвана за оборудване на армията на Съединените щати от военновъздушната база Карши-Ханабад в съседен Узбекистан. През септември 2004 г. представител на военното аташе на САЩ посещава летището Мери-2 и приблизително по същото време строителни компании от Обединените арабски емирства започват работа там, за да приведат съоръжението в състояние на пълна готовност.

Самолети

Източници 

Туркменистан
Въоръжени сили в Азия